Köpenick steht für:

 Berlin-Köpenick, Ortsteil von Berlin, einst eigenständige Stadt
 Bezirk Köpenick, ehemaliger Stadtbezirk von Berlin, bis 2001
 Bezirk Treptow-Köpenick, Stadtbezirk von Berlin seit 2001
 Bahnhof Berlin-Köpenick
 Köpenick (Schiff, 1993), Fahrgastschiff in Berlin

Siehe auch:
 Köpnick
 Hauptmann von Köpenick